awatar – reprezentacja osoby w rzeczywistości wirtualnej
 Awatara – inkarnacja bóstwa w hinduizmie

Literatura 
 „Awatar” – tytuł opowiadania francuskiego pisarza Théophile’a Gautiera
 Avathar – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia

Film 
 Avatar – włoski dramatyczny film niemy z 1916 roku
 Awatar: Legenda Aanga – serial animowany
 „Awatar”, czyli zamiana dusz – polski film z roku 1964 w reżyserii Janusza Majewskiego, adaptacja opowiadania Théophile’a Gautiera
 Avatar – film Jamesa Camerona z 2009 roku

Gra komputerowa 
 James Cameron’s Avatar: The Game – gra na podstawie filmu Avatar

Muzyka 
 Avatar – szwedzki zespół muzyczny
 Awatar – album grupy Turbo
 Avatar: Music from the Motion Picture – ścieżka dźwiękowa do filmu Jamesa Camerona Avatar